Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1964 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 22 juin au . Ce tournoi de tennis est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Lesley Turner et Fred Stolle battent Margaret Smith et Ken Fletcher en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 
48 équipes sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1964
Wimbledon Double mixte
Wimbledon Double mixte
Sport en Angleterre en 1964
Sport en juin 1964
Tennis en juillet 1964